Bukowce (Fagales Engl.) – grupa roślin okrytonasiennych stanowiąca klad wyróżniany w randze rzędu w różnych systemach klasyfikacyjnych. Rząd roślin drzewiastych i krzewiastych, prawie wyłącznie wiatropylnych i jednopiennych. Do tego rzędu należą najważniejsze drzewa liściaste strefy umiarkowanej.

Morfologia 
 Liście  Skrętoległe, niepodzielone, opadające na zimę. Wtórne rozgałęzienia wiązek przewodzących przechodzą przez blaszkę liściową prosto do ząbkowanych zwykle brzegów liści, zawsze bez gruczołów. 
 Kwiaty  Drobne, zazwyczaj zebrane w kotki, z okwiatem pojedynczym, czasem niepozornym. Słupek dolny, 1-6 komorowy z 2-3 znamionami.
 Owoce  Suche, zwykle jednonasienne, rzadziej dwunasienne bezbielmowe orzechy. Liścienie okazałe.

Systematyka 
 Pozycja rzędu w nadrzędzie różopodobnych według APweb
Rząd bukowców jest siostrzany względem dyniowców Cucurbitales. Wchodzi w skład grupy Fabidae w obrębie kladu wyróżnianego w różnych systemach jako różowe lub różopodobne.

 Podział na rodziny według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)
Jedyny przedstawiciel rodziny Rhoipteleaceae tj. Rhoiptelea chiliantha włączony został w systemie APG III (2009) i APG IV (2016) do rodziny orzechowatych (Juglandaceae), wcześniej wyodrębniany był wcześniej w randze siostrzanej rodziny.

Przypisy 

Bukowce